Vellinki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vellinki (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Vellinki (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Vellinki (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar